Monroe je priimek več oseb:
 James Monroe, peti predsednik ZDA (1758 - 1831),
 Marilyn Monroe, rojena kot Norma Jeane Mortenson, ameriška igralka (1926 - 1962).
 Monroe, slovenska glasbene skupine iz devetdesetih let 20. stoletja.